Davy Roef, né le  à Anvers en Belgique, est un footballeur international belge. Il occupe le poste de gardien de but à La Gantoise.

Carrière

Chez les jeunes 

Davy Roef commence à jouer au football pour le KFC Wilrijk en 2001, puis une année plus tard, il rejoint le Germinal Beerschot. Après quatre ans, il passe au RSC Anderlecht.

Chez les pros 

En préparation de la saison 2012-2013, il est appelé en équipe première. Il fait ses débuts pour le RSC Anderlecht le , lorsqu'il remplace Silvio Proto blessé aux ischio-jambiers en championnat contre le KV Mechelen. Le jeune belge fait ses débuts en Ligue des champions contre Galatasaray. En , le portier belge devient le gardien numéro 1 d'Anderlecht lorsque Silvio Proto part pour le KV Ostende.

Arrivé en fin de contrat à l'issue de la saison 2019-2020 et sans avoir disputé de match cette saison, il s'engage librement pour trois saisons en faveur de La Gantoise.

Statistiques

En club

En sélections nationales 
{| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align:center;" 
|+Statistiques de Davy Roef au 
|-
! scope="col" width=80 rowspan=2 |Saison
! scope="col" width=150 rowspan=2 |Sélection
! scope="col" width=150 rowspan=2 |Campagne
! scope="col" width=80 colspan=3 |Phases finales 
! scope="col" width=80 colspan=3 |Éliminatoires
! scope="col" width=80 colspan=3 |Matchs amicaux
! scope="col" width=80 colspan=3 |Total
|-
!!style="border-right-style:hidden;width:2em"|  !!style="border-right-style:hidden; border-left-style:hidden;width:2em"| !!style="width:2em"|Buts !!style="border-right-style:hidden;width:2em"| Sél. !!style="border-right-style:hidden; border-left-style:hidden;width:2em"| Cap. !!style="width:2em" | Buts !!style="border-right-style:hidden;width:2em"  | Sél. !!style="border-right-style:hidden; border-left-style:hidden;width:2em"| Cap. !!style="width:2em" | Buts !!style="border-right-style:hidden;width:2em" | Sél. !!style="border-right-style:hidden; border-left-style:hidden;width:2em"| Cap. !!style="width:2em" | Buts
|-
| 2012-2013 ||  || Euro U-19 2013 || colspan=3 | - || colspan=3 | - ||5||4||0|| bgcolor=#e5e5e5 | 5 || bgcolor=#e5e5e5 | 4|| bgcolor=#e5e5e5 | 0
|-

|-
| 2014-2015 || rowspan=3 |  || Euro espoirs 2015 || rowspan=3 colspan=3 | - || colspan=3 | - ||2||1||0|| bgcolor=#e5e5e5 | 2 || bgcolor=#e5e5e5 | 1|| bgcolor=#e5e5e5 | 0
|-
| 2015-2016 || rowspan=2 | Euro espoirs 2017 ||5||5||0|| rowspan=2 colspan=3 | - || bgcolor=#e5e5e5 | 5 || bgcolor=#e5e5e5 | 5|| bgcolor=#e5e5e5 | 0
|-
| 2016-2017 ||3||3||0|| bgcolor=#e5e5e5 | 3 || bgcolor=#e5e5e5 | 3|| bgcolor=#e5e5e5 | 0
|-

|-
| 2020-2021 || rowspan=2 |  || Ligue des nations 2021 || rowspan=2 colspan=3 | -||4||0||0||1||0||0|| bgcolor=#E5E5E5 | 5 || bgcolor=#E5E5E5 | 0 || bgcolor=#E5E5E5 | 0
|-
| 2021-2022 || Coupe du monde 2022 || colspan=3 | - ||1||0||0|| bgcolor=#E5E5E5 | 1 || bgcolor=#E5E5E5 | 0 || bgcolor=#E5E5E5 | 0
|-

Matchs internationaux

Palmarès

En club

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Footballeur belge
Naissance à Anvers
Naissance en février 1994
Gardien de but au football
Gardien de but du RSC Anderlecht
Gardien de but du Deportivo La Corogne
Joueur de Waasland-Beveren
Gardien de but du KAA La Gantoise